Ржепецький:

 Ржепецький Антон Карлович (1868–1932) — громадський і політичний діяч. Міністр фінансів за гетьманської держави (травень-грудень 1918 р.).
 Ржепецький Борис (1895–1976) — громадський і політичний діяч, економіст родом із Волині.

Див. також 
 Ржепецька Олена
 Репецький